Kazanjian ist der Familienname folgender Personen:

 Howard G. Kazanjian (* 1942), US-amerikanischer Filmproduzent
 Karekin II. Kazanjian (1927–1998), armenisch-apostolischer Erzbischof und Patriarch von Konstantinopel
  Varaztad Kazanjian (1897–1968), US-amerikanischer Oralchirurg und Pionier der plastischen Chirurgie